Andrzej Wohl ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Wohl (Soziologe) (1911–1998), polnischer Sportsoziologe und Sportphilosoph
 Andrzej Wohl (Schauspieler) (1942–2009), polnischer Schauspieler, Regisseur und Produzent